Транскалахарская автомагистраль, Транс-Калахари (, ) — автострада, проходящая через некоторые страны Сообщества развития Юга Африки (SADC): Намибию, Ботсвану, ЮАР и Мозамбик, а также — через сухую пустыню Калахари.

Транс-Калахари — основной продовольственный канал, снабжающий страны Южной Африки. Планирование автострады началось с исследовательской поездки Джеймса Чепмена, который продумывал её постройку ещё в 1850-м году. Первоначально дорога была грунтовая и называлась Sand-Pad (наждачный брусок, наждак). В XX веке при дальнейшем строительстве она была покрыта гудроном.

С 1998 года Транскалахарская автомагистраль является основной коммуникацией между Уолфиш-Бей и Свакопмундом (портом Атлантики) и Мапуту (портом Индийского океана). Также по Транскалахарской дороге удобно осуществлять туристические поездки, потому что доехать от Виндхука до Йоханнесбурга стало значительно легче с появлением Транс-Калахари: Южная дорога, проходящая через Апингтон, занимает значительно больше времени.

См. также 

 Транс-Каприви
 Список Натиональштрассе Намибии

Ссылки 
 Walvis Bay Corridor Group 
 «Автомагистраль через пустыню Калахари»
 «План переоборудования автомагистрали Транс-Калахари», 1999

Примечания 

Транспорт в Африке
Дороги Намибии
Автодороги по алфавиту